David Russell (1953) – chitarrista scozzese
 David Lee Russell (1960) – cestista statunitense